Синеаха (Senachia, Sinche, Sineach, Sinchea, Segnic) — имя нескольких святых дев. Известны

 Синеаха из Срата или Срат Фронна (), память 14 февраля
 Синха из Кулбанагера, графство Куин (), память 22 августа
 Синеаха из Крохана, графство Типперари, память 5 октября
 Синха из Клойнлета-теандаха () , память 9 ноября 
 Синха из Тефшинса (), ныне Килшайн (), неподалёку от Навана, графство Мит, память 4 декабря.

Не исключено, что две последние святые представляли собой одно и то же лицо.

Примечания

Ссылки 
 The parish of Crohane